Wrzesień – dziewiąty miesiąc
 Wrzesień – poemat Gea Milewa z 1924
 Wrzesień – film Woody’ego Allena z 1987
 Wrzesień – powieść Tomasza Pacyńskiego z 2002

Zobacz też 
 Kampania wrześniowa
 Czarny wrzesień